Виктор Яковлевич Герасимов (1911—1999) — советский партийный и государственный деятель, председатель промышленного исполнительного комитета Саратовского областного Совета народных депутатов (1962—1964).

Биография 
Родился в 1911 году в Царицыне. Член ВКП(б) с 1939 года.

 1931—1935 гг. — техник-конструктор, заведующий производством и главный механик на Саратовском деревообрабатывающем комбинате,
 1938—1941 гг. — народный комиссар местной промышленности АССР Немцев Поволжья,
 1941—1959 гг. — заведующий промышленным отделом Саратовского обкома КПСС, заместитель секретаря обкома КПСС по промышленности, заведующий отделом тяжелой промышленности Саратовского обкома КПСС, секретарь Саратовского горкома КПСС,
 1959—1962 гг. — второй секретарь Саратовского областного комитета КПСС,
 1962—1964 гг. — председатель исполнительного комитета Саратовского промышленного областного Совета,
 1964—1971 гг. — второй секретарь Саратовского областного комитета КПСС.

Награды 
 три ордена Трудового Красного Знамени (в том числе 19.03.1971)
 орден Красной Звезды

Источники 
 Виктор Яковлевич Герасимов [Биографическая справка] — Коммунист — 1971 — июнь.
 Герасимов
 Герасимов
 Герасимов

Председатели Саратовского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Вторые секретари Саратовского обкома КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС